

Géographie 
Le Houyoux est un ruisseau belge, affluent de la Meuse.

Patronymes 
 Chloé Houyoux-Pilar, photographe belge ;
 George Houyoux, (1901-1971), éditeur belge (les Éditions des Artistes) ;
 Léon Houyoux (1856-1940), peintre belge ;
 Marcel Houyoux, coureur cycliste belge ;
 Maurice Houyoux, architecte belge, représentant de l'architecture monumentale en Belgique ;
 Philippe Houyoux, militaire belge, Général-Major de Troupes blindées et Commandant de la province de Hainaut.

Homonymie de patronyme